HB Køge is een Deense voetbalclub uit Køge. De club werd opgericht op 1 juli 2009 door de fusie van Køge BK en Herfølge BK. De club speelt in de 1. Division.

Geschiedenis

Herfølge BK
Herfølge BK werd in 1921 opgericht en speelde in totaal 16 seizoen in de hoogste Deense voetbalklasse. In 2000 werd de club landskampioen van Denemarken. Al in het volgende jaar degradeerde de club naar de tweede klasse, maar kon in 2003 in de Superligaen terugkeren. In 2005 degradeerde de club en speelde sindsdien in de 1. Division.

Køge BK
Køge Boldklub werd in 1927 opgericht en speelde in totaal 34 seizoenen in de Deense hoogste voetbalklasse. In 1954 won Køge als eerste club buiten Kopenhagen de Deense landstitel. Vanaf 2003 speelde de club in de tweede klasse en kon degradatie meermaals op het nippertje ontlopen. Daarna kwam de club in financieel slecht weer terecht en kon in oktober 2008 nog maar net een bankroet ontlopen. In het volgende jaar februari kon de club een faillissement niet meer ontlopen en daarom moest de club verplicht degraderen naar de Sjællandsserien.

Recent
Herfølge BK werd in 2008 kampioen van de 1. division en fuseerde met het gedegradeerde en failliete Køge BK. Door de fusie mocht de club aantreden in de Superliga. De club eindigde echter in haar eerste seizoen op het hoogste podium als laatste en moest na een seizoen weer direct terugkeren naar de eerste divisie. De club plaatste zich in het seizoen 2010/2011 echter als tweede, achter AGF Aarhus en promoveerde daarmee direct weer terug naar de Superliga. Opnieuw werd de club na één jaar weer terug naar de 1. division verwezen samen met Lyngby BK. Sindsdien is de club actief als middenmotor in de 1. division.

Vrouwen
In 2020 promoveerde het standaardelftal van de vrouwen naar de Elitedivisionen. Grote ambities werden uitgesproken, binnen vijf jaar moest de UEFA Women's Champions League bereikt worden. In het debuutseizoen werd HB Køge al landskampioen, waardoor een ticket voor de Champions League een feit werd.

Eindklasseringen

|}

Externe link 
 Officiële website

Koge, HB
Sport in Køge